A Chave simples masculino do Torneio de Roland Garros de 2018 teve Rafael Nadal como defensor do título. O espanhol conquistou seu 11º título no torneio ao derrotar o austríaco Dominic Thiem na decisão, por 6–4, 6–3, 6–2. 
A cerimônia de premiação contou com a presença de Ken Rosewall, primeiro campeão do Torneio de Roland Garros na Era Aberta.

Cabeças-de-chave

  Rafael Nadal (Campeão)
  Alexander Zverev ‘’(Quartas-de-final)  Marin Čilić ‘’(Quartas-de-final)
  Grigor Dimitrov ‘'(Terceira Rodada)  Juan Martín del Potro (Semifinais)  Kevin Anderson ‘'(Quarta Rodada)
  Dominic Thiem (Final)
  David Goffin ‘'(Quarta Rodada)  John Isner ‘'(Quarta Rodada)
  Pablo Carreño Busta ‘'(Terceira Rodada)  Diego Schwartzman ‘’(Quartas-de-final)
  Sam Querrey (Segunda Rodada)
  Roberto Bautista Agut (Terceira Rodada)
  Jack Sock (Primeira Rodada)
  Lucas Pouille (Terceira Rodada)
  Kyle Edmund (Terceira Rodada)

<ol start="17">
  Tomáš Berdych (Primeira Rodada)
  Fabio Fognini (Quarta Rodada)
  Kei Nishikori (Quarta Rodada)
  Novak Djokovic ‘’(Quartas-de-final)''
  Nick Kyrgios (Desistência)
  Philipp Kohlschreiber (Primeira Rodada)
  Stan Wawrinka (Primeira Rodada)
  Denis Shapovalov (Segunda Rodada)
  Adrian Mannarino (Primeira Rodada)
  Damir Džumhur (Terceira Rodada)
  Richard Gasquet (Terceira Rodada)
  Feliciano López (Primeira Rodada)
  Gilles Müller (Primeira Rodada)
  Fernando Verdasco (Quarta Rodada)
  Albert Ramos Viñolas (Terceira Rodada)
  Gaël Monfils (Terceira Rodada)

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Metade Abaixo

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8

Ligações externas
  

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino